Hay varios sitios que se llaman Riello:

 Riello, lugar y parroquia del concejo asturiano de Teverga (España).
 Riello, municipio de la provincia de León (España).